Попига́й может означать:
 Попигай — река на северо-западе Восточной Сибири, впадает в Хатангский залив.
 Попигай — метеоритный кратер в Сибири.
 Попигай — посёлок в Красноярском крае Российской Федерации.